Мовилени има више значења:

 Мовилени (Шендрени), насеље у округу Галац у Румунији
 Мовилени (Мовилени, Галац), насеље у округу Галац у Румунији
 Мовилени (Хелештени), насеље у округу Јаши у Румунији
 Мовилени (Мовилени, Јаши), насеље у округу Јаши у Румунији
 Мовилени (Олт), насеље у округу Олт у Румунији
 Мовилени (Сучава), насеље у округу Сучава у Румунији
 Мовилени (Васлуј), насеље у округу Васлуј у Румунији
 Општина Мовилени (Галац), општина у округу Галац у Румунији
 Општина Мовилени (Јаши), општина у округу Јаши у Румунији
 Општина Мовилени (Олт), општина у округу Олт у Румунији